Tóth Dénes (1822 körül–1880) újságíró
Tóth Dénes (1908–1955) zeneszerző
Tóth Dénes labdarúgóedző

hasonló nevű

Tóth Dénes Árpád (1950) újságíró, lapszerkesztő, a zeneszerző fia